Сочувствие — одно из человеческих чувств.
 Операция «Сочувствие» — оккупация Ирана во время Второй мировой войны.
 «Сочувствие» — памятник жестоко убитой бездомной собаке, расположенный в Москве.

См. также 
 «Сочувствие господину Месть» — южнокорейская криминальная драма 2002 года режиссёра Пака Чхан Ука.
 «Сочувствие госпоже Месть» — южнокорейская криминальная драма 2005 года режиссёра Пака Чхан Ука.
 «Сочувствие Дьяволу» — эпизод сериала «Сверхъестественное».